Crime of the Century bezeichnet
 Crime of the Century (Album), ein Album der Band Supertramp
 Crime of the Century (Film), einen Fernsehfilm aus dem Jahr 1996